Advances in Cognitive Psychology (ACP) – czasopismo naukowe
 Atari Coldfire Project – ACP, emulator komputerów
 białko ACP – ACP,  Acyl Carrier Protein
 fosfataza kwaśna – ACP,  Acid Calcium Phosphate)
 Stowarzyszenie Szachowych Zawodowców – ACP,  Association of Chess Professionals
 średnia moc procesora – ACP,  Average CPU Power